El Condado de Orange (Orange County, en inglés) es el nombre de varios condados de los Estados Unidos.

Por orden cronológico de fundación son:
Condado de Orange (Nueva York) (1683)
Condado de Orange (Virginia) (1734)
Condado de Orange (Carolina del Norte) (1752)
Condado de Orange (Vermont) (1781)
Condado de Orange (Indiana) (1816)
Condado de Orange (Florida) (1845)
Condado de Orange (Texas) (1836)
Condado de Orange (California) (1889)

La expresión Orange County también puede estar relacionada con:
Orange County, una película americana estrenada en 2002;
El Orange County Airport, en California, actualmente rebautizado como Aeropuerto John Wayne;
La serie de televisión The O.C. que transcurre en el condado de Orange en California;
La prestigiosa factoría de motos tipo chopper Orange County Choppers.